Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce – masowa akcja szczepienia osób zamieszkałych w Polsce przeciwko COVID-19 podczas światowej pandemii tej choroby.

15 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
Polska kontraktuje zakup szczepionek w ramach unijnego porozumienia, zawartego pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi o ustanowieniu wspólnego mechanizmu zakupów szczepionek z wyprzedzeniem. Wielkość zamówień jest proporcjonalna do liczby mieszkańców. Harmonogram dostaw jest taki sam dla wszystkich krajów (adekwatny do wielkości).

Według stanu na 12 grudnia 2020 r. KE podpisała 6 umów zakupu z wyprzedzeniem: z Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Janssen Pharmaceutica NV oraz Sanofi-GSK.

Polska zdecydowała się na przystąpienie do pięciu z tych umów:

 Janssen Pharmaceutica NV (16,98 mln zakupionych dawek),
 Pfizer / BioNTech (16,74 mln zakupionych dawek),
 Astra Zeneca (16 mln zakupionych dawek),
 Moderna (6,69 mln zakupionych dawek),
 CureVac (5,65 mln zakupionych dawek).

Zakupy będą finansowane z budżetu państwa. Szacowany koszt to ok. 2,4 mld zł.

Szczepionki 

Europejska Agencja Leków (EMA) zdecydowała o autoryzacji następujących szczepionek przeciw COVID-19 w Unii Europejskiej:

Etapy szczepień 
Kolejność szczepienia zgodnie z Narodowym Programem Szczepień została podzielona na cztery etapy:
 Etap 0 – pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy domów pomocy społecznej, pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej, personel wspierający i administracja ochrony zdrowia, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz rodzice wcześniaków
 Etap I – pensjonariusze zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc tego typu, oraz osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, nauczyciele, służby mundurowe
 Etap II – osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, albo osoby będące w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty z innymi osobami
 Etap III – przedsiębiorcy i pracownicy sektorów, które zostały zamknięte w związku z wprowadzaniem tzw. lockdownów zamkniętych oraz powszechne szczepienie pozostałej części dorosłej populacji.

20 stycznia 2021 pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk poinformował o korekcji planów I etapu szczepień:
 Etap Ia – osoby w wieku powyżej 60. roku życia
 Etap Ib – osoby z chorobami przewlekłymi (osoby dializowane, leczeni na nowotwory, osoby po przeszczepach, wentylowane mechanicznie)
 Etap Ic – nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych.

19 lutego pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk poinformował o zmianie planów etapu szczepień:
 do 7 marca ma zakończyć się etap szczepienia nauczycieli
 od 7 marca ma ruszyć program uzupełniających szczepień dla medyków (etap 0)
 od 15 marca ma ruszyć Etap Ib
 od 22 marca ma ruszyć program szczepień służb mundurowych oraz szczepienia populacyjne (60-65 lat)

22 lutego Rada Ministrów rozszerzyła grupę I o osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach; mają one być szczepione po pacjentach zakładów opiekuńczo-leczniczych.

4 marca Michał Dworczyk poinformował, że zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej wydłużono czas pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki. Druga dawka szczepionki AstraZeneki będzie podawana po 12 tygodniach od momentu podania pierwszej dawki, a druga dawka preparatu Pfizera po 42 dniach. Nowe odstępy między dawkami szczepionki będą dotyczyły osób, które nie otrzymały jeszcze pierwszej dawki. Także osoby, które przeszły COVID-19, będą szczepione nieco inaczej niż pozostali. Nowy harmonogram będzie obowiązywał od 8 marca. Wydłużenie okresu między pierwszym a drugim szczepieniem z 4 do 12 tygodni pozwoli zwiększyć liczbę osób, które wcześniej zdobędą częściową odporność.

10 marca w nowelizacji rozporządzenia w sprawie ograniczeń epidemicznych umieszczono zapis, iż ozdrowieńcy będą szczepieni przeciw COVID-19 nie wcześniej niż trzy miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa. Uprawnione do szczepień w ramach etapu I będą także osoby, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto jeszcze leczenia, jak również biorcy przeszczepu oczekujący na przeszczepienie.

23 marca uruchomiono proces rejestracji na szczepienia populacyjne dla osób w wieku od 60 do 64 lat. To ostatnia grupa osób w I etapie szczepień populacyjnych.

30 marca minister Dworczyk przedstawił zamianę II i III etapu szczepień na przyspieszone szczepienia populacyjne. W związku z zaleceniami w dniach 12–24 kwietnia na szczepienie rejestrowały się osoby urodzone w latach 1962–1973. 

20 kwietnia opublikowano rozporządzenie, które umożliwia szczepienie każdej osoby powyżej 18. roku życia w sytuacji zagrożenia zmarnowania szczepionki.

26 kwietnia przyspieszono rejestrację na szczepienia. Od tego dnia mogą się zapisywać po dwa roczniki dziennie. Jako pierwsze zapisały się osoby urodzone w roku 1974 i 1975. 

W weekend majowy (1–3 maja) w dużych miastach można było się zaszczepić bez rejestracji. Warunkiem było posiadanie aktywnego skierowania na szczepienie. 1 maja rozpoczęła się akcja „Zaszczep się w majówkę” i trwała do 3 maja. Szczepienia przeprowadzono głównie jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.

10 maja, zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej, podjęto decyzję o skróceniu okresu między podaniem drugiej dawki szczepionki: Moderna z 42 dni do 35 dni, Pfizer z 42 dni do 35 dni, AstraZeneca z 84 dni do 35 dni. Zmiana weszła w życie 17 maja. Również szczepienie ozdrowieńców będzie się odbywać po 30 dniach od daty otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. 

Po akceptacji przez EMA szczepień dla dzieci w wieku 12–15, w Polsce 7 czerwca 2021 roku rozpoczęła się akcja szczepienia nastolatków. Młodzież będzie szczepione w istniejących już punktach szczepień.

27 sierpnia, minister Dworczyk poinformował, że rząd ma rekomendację Rady Medycznej, by dodatkową, trzecią dawkę szczepionki podawać osobom z zaburzoną odpornością. Są to osoby: które otrzymują aktywne leczenie przeciw nowotworowe, osoby po przeszczepach, osoby przyjmujące leki immunosupresyjne, dalej są to osoby po przeszczepie komórek macierzystych w przeciągu ostatnich dwóch lat, osoby z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności, osoby zakażone wirusem HIV oraz osoby przyjmujące specjalistyczne leki, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną, a także pacjenci dializowani. 

21 września, premier Morawiecki poinformował, że po sześciu miesiącach od pełnego zaszczepienia będzie możliwość podania (trzeciej) przypominającej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Trzecia dawka będzie dostępna m.in. dla osób powyżej 50. roku życia oraz  dla osób, które pracują z pacjentami. Rejestracja na szczepienie ruszyła 24 września. Jako trzecia dawka dla osób 50+ będzie podana szczepionka marki Pfizer.

13 grudnia 2021 dotarła pierwsza partia szczepionek Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej dla dzieci w wieku 5-11 lat.

Szczepienia powszechne 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 rozszerzono grono osób innych niż lekarze przeprowadzających badanie kwalifikacyjne. Rozszerzona grupa osób obejmuje wykonujących zawód lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego, higienistki szkolnej, fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz studentów V i VI roku kierunku lekarskiego, studentów III roku pielęgniarstwa. Osoby te muszą zdać egzamin teoretyczny i praktyczny z nauki podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia.

13 kwietnia MZ wraz z GIS wyznaczył wytyczne i wymogi odnośnie do sposobu organizacji nowych Punktów Szczepień Powszechnych (PSP) tworzonych w ramach Narodowego Programu Szczepień. PSP powinny być w stanie szczepić znaczną liczbę osób. Docelowy potencjał szczepień zależy od lokalizacji punktu. Orientacyjna wydajność jest następująca: miasta do 50 tys. mieszkańców – wydajność min. 200 dawek dziennie, miasta powyżej 50 tys. mieszkańców – wydajność min. 500 dawek dziennie.
Szczepienia w nowych punktach będą przeprowadzane przez zespoły szczepiące. W skład jednego zespołu będą wchodzić 1–4 osoby: 1–2 osoby kwalifikujące i wykonujące szczepienia (kwalifikacja i szczepienie mogą być wykonywane przez tę samą osobę) oraz 0–2 osoby w administracji.

19 kwietnia rozpoczęły się szczepienia w pilotażowych punktach szczepień powszechnych. Jest ich 16, po jednym w każdym województwie. Docelowo takich punktów ma być w całym kraju 471.

1 lipca Michał Dworczyk oświadczył, że pierwsze punkty szczepień powszechnych będą zamykane z powodu spadku dynamiki rejestracji a „ciężar szczepień” przejmą m.in. POZ-y.

Przebieg szczepień 

27 grudnia 2020 ruszyły pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19. Szczepienia obejmują personel medyczny z tzw. „grupy zero”. 29 grudnia 2020 wśród zaszczepionych byli także politycy, z zawodu lekarze: Tomasz Grodzki, Stanisław Karczewski, Waldemar Kraska oraz Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do końca roku 2020 zostało zaszczepionych 46,7 tys. osób.

5 stycznia 2021 liczba zaszczepionych przekroczyła 100 tys. osób.

12 stycznia dotarła do Polski pierwsza partia (29 tys. dawek) szczepionek koncernu Moderna.

15 stycznia ruszyły zapisy na szczepienia dla osób, które ukończyły 80. rok życia, 22 stycznia mogli się zapisać także ci, którzy mają co najmniej 70 lat. Akcja szczepień zarejestrowanych seniorów rozpocznie się 25 stycznia.

18 stycznia rozpoczęła się akcja szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Akcja obejmuje około 70 tys. osób.

19 stycznia liczba zaszczepionych przekroczyła 500 tys. osób.

25 stycznia ruszył program szczepień populacyjnych z tzw. „grupy I”. W pierwszej grupie szczepienia obejmują seniorów powyżej 60. roku życia (grupa około 4,6 mln osób). Plany zakładają, że do końca I kwartału 2021 roku szczepionkę przeciwko COVID-19 w Polsce przyjmie 3,1 mln osób.

27 stycznia liczba wykonanych szczepień przekroczyła milion.

2 lutego zapadła decyzja aby szczepionkę AstraZeneca podawać osobom między 18 a 60 rokiem życia. W konsekwencji Rada Medyczna zaleciła aby tym preparatem w pierwszej kolejności zaszczepić nauczycieli z grupy „Ic”. 12 lutego Rada Medyczna wydała nową rekomendację, która rozszerza grono mogące się zaszczepić szczepionką AstraZeneca do osób w wieku 18-65 lat. 27 lutego Minister Zdrowia zaleca stosowanie szczepionki AstraZeneca dla osób w wieku do 69 lat.

4 lutego rząd zakontraktował 8,4 mln szczepionek firmy Novavax. Preparat po dopuszczeniu przez EMA może być dostarczony w II kwartale 2021.

12 lutego rozpoczęła się pierwsza tura szczepień nauczycieli. W całej Polsce na szczepienia zgłosiło się 268 tys. nauczycieli z 440 tys. uprawnionych. Liczba zaszczepionych przekroczyła 2 miliony osób.

24 lutego liczba zaszczepionych obiema dawkami szczepionki przekroczyła milion osób. W tym dniu także liczba zaszczepionych pierwszą dawką osiągnęła 5% całości populacji kraju.

8 marca liczba wykonanych szczepień przekroczyła cztery miliony.

20 marca liczba wykonanych szczepień przekroczyła pięć milionów (w tym ponad 1,75 mln osób zaszczepionych dwiema dawkami).

24 marca rozpoczęły się szczepienia służb mundurowych.

29 marca liczba osób zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki przekroczyła dwa miliony.

8 kwietnia liczba osób zaszczepionych co najmniej pierwszą dawką przekroczyła pięć milionów.

23 kwietnia liczba wykonanych szczepień przekroczyła 10 milionów. Następnego dnia zaszczepił się premier Mateusz Morawiecki z żoną. 26 kwietnia zaszczepił się prezydent Andrzej Duda z żoną.

3 maja liczba zaszczepionych co najmniej pierwszą dawką szczepionki przekroczyła 30% dorosłej populacji kraju. Jest to także 23,5% całej populacji kraju.

8 maja liczba szczepień wykonanych pierwszą dawką przekroczyła 10 milionów.

10 maja rozpoczęły się szczepienia osób niepełnosprawnych, a także ich opiekunów.

16 maja liczba zaszczepionych co najmniej pierwszą dawką szczepionki przekroczyła 30% całości populacji kraju. Następnego dnia rozpoczęła się rejestracja nastolatków na szczepienia. Nastolatkowie mogą się szczepić sami; warunkiem jest posiadanie formularza ze zgodą rodzica.

20 maja łączna liczba zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki osiągnęła 5 milionów.

31 maja łączna liczba szczepień przekroczyła 20 milionów.

7 czerwca rozpoczęły się szczepienia 12–15 latków. 15 czerwca liczba osób w pełni zaszczepionych przekroczyła 10 milionów. 28 czerwca 2021 w Polsce zaszczepiono ponad 432 tys. dzieci i młodzieży w wieku 12–17 lat. 

4 lipca łączna liczba szczepień przekroczyła 30 milionów.

13 lipca minister Dworczyk poinformował, że z uwagi na coraz to mniejsze zainteresowanie szczepieniami oraz możliwość przeterminowania się szczepionek, kupione wcześniej przez rząd Polski szczepionki mają zostać odsprzedane do Gruzji i na Ukrainę. 

5 sierpnia MEiN poinformowało, że jest około 30 procent zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki wśród grupy nastolatków w wieku 12-18 lat.  

8 sierpnia łączna liczba szczepień przekroczyła 35 milionów.

26 sierpnia liczba zaszczepionych co najmniej jedną dawką przekroczyła 50 procent ludności kraju.

4 listopada liczba osób w pełni zaszczepionych przekroczyła 20 milionów.

15 grudnia liczba osób które przyjęły III dawkę (przypominającą) szczepionki przekroczyła 5 miliony.

31 grudnia 2021  liczba zaszczepionych co najmniej jedną dawką wyniosła 56,64 procent ludności kraju.

31 stycznia 2022 liczba osób które przyjęły III dawkę (przypominającą) szczepionki przekroczyła 10 milionów.

22 lipca 2022 rozpoczął się proces szczepienia IV dawką (przypominającą) dla osób powyżej 60-go roku życia.

16 września 2022 proces szczepienia IV dawką (przypominającą) został rozszerzony dla osób powyżej 12 lat. Od 3 października szczepionki przypominające mogą przyjmować także dzieci od 5 roku życia.

Nadużycia i nieprawidłowości w przebiegu planu szczepień 
Na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021 roku w WUM zostało zaszczepionych blisko 200 osób spoza grupy „0”. Na uniwersytet została nałożona kara w wysokości 350 tys. złotych, odwołano także ze stanowiska prezes Centrum Medycznego WUM.

27 stycznia doszło do kradzieży szczepionek w ośrodku zdrowia w Iłowie-Osadzie (3 ampułki), a także 15 ampułek z przychodni przy Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.

17 marca minister Dworczyk potwierdził, że po informacjach dotyczących wstrzymania szczepienia w innych krajach szczepionką AstraZeneca, w Polsce w ostatnich dniach „od kilkunastu do kilkudziesięciu procent osób nie zgłasza się na szczepienia”.

1 kwietnia nastąpiła nieprawidłowość działania systemu rejestracji na szczepienia, umożliwiająca rejestrację 40-latków. Z możliwości tej skorzystało około 60 tys. osób. Zarejestrowane terminy szczepień zostały anulowane z wyjątkiem osób, którym wyznaczono termin szczepienia w dniu 1 lub 2 kwietnia. W ich przypadku na przełożenie szczepienia było za późno, w związku z czym zostały utrzymane ich terminy.

9 lipca minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w okresie od 1 czerwca do 8 lipca liczba niezgłoszeń do przyjęcia II dawki szczepionki była w granicach około 44 tysiące osób.

25 lipca w Grodzisku Mazowieckim grupa „antyszczepionkowców” próbowała wedrzeć się do punktu szczepień, również 1 sierpnia podobna grupa zaatakowała punkt szczepień w Gdyni. W nocy z 1 na 2 sierpnia doszło do podpalenia Sanepidu oraz punktu szczepień w Zamościu.

Niepożądane odczyny poszczepienne 
W okresie od 27 grudnia 2020 roku do dnia 15 kwietnia 2021 roku do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 6051 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 5161 miały charakter łagodny, czyli zaczerwienienie oraz krótkotrwała bolesność w miejscu wkłucia. Wśród ciężkich przypadków NOP jest kilkadziesiąt przypadków zgonów (szczegółowy raport na stronie "NOP – niepożądany odczyn poszczepienny. Czym jest i jak często występuje?"). Raport nie podaje wieku zmarłego i rodzaju szczepionki.

Według GIS do 15 kwietnia odnotowano 3 057 NOP po szczepionce AstraZeneki, z czego 25 miała charakter ciężki, 324 poważny, a 2 708 łagodny. Po szczepionce Pfizera wystąpiło łącznie 2 576 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym 101 ciężkich, 397 poważnych i 2 078 łagodnych. Po Modernie NOP odnotowano 218, w tym 6 ciężkich, 29 poważnych i 183 łagodne.

Do 10 sierpnia odnotowano 14 206 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 11 973 miała charakter łagodny, tj. zaczerwienienie oraz krótkotrwała bolesność w miejscu wkłucia

Kampania reklamowa i działania frekwencyjne 
Wraz z programem masowych szczepień społeczeństwa ruszyła kampania reklamowa zachęcająca do szczepień przeciw COVID-19. Od 29 grudnia 2020 w przestrzeni radiowej można usłyszeć spoty czytane przez profesjonalnych lektorów, które były inspirowane kampanią telewizyjną z udziałem aktorów, Stanisława i Mateusza Banasiuków. Od 12 stycznia 2021 wystartowały również spoty z udziałem Cezarego Pazury. Aktor zachęca w nich do szczepień oraz wskazuje, gdzie szukać wiarygodnych źródeł informacji na ich temat.

1 lipca rozpoczął się profrekwencyjny programu Loterii Szczepień, trwający do 30 września 2021. Nagrody pieniężne oraz rzeczowe miały zachęcić szczególnie niezdecydowanych do szczepienia i walki z pandemią. Pula nagród to 14 mln zł.
W ramach działań proszczepiennych ruszyły także programy dla samorządu terytorialnego:
„Gmina na „Medal”, konkurs dla pierwszych pięciuset gmin w których poziom w pełni zaszczepionych osiągnie minimum 67 procent mieszkańców (nagroda 100 tys. zł)

„Najbardziej odporna gmina”, konkurs w trzech kategoriach:
- dla gmin do 30 tys. mieszkańców, 49 gmin z byłych województw z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców (nagroda 1 mln zł)
- dla gmin w przedziale 30 - 100 tys. mieszkańców, 3 gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców (nagroda 1 mln zł)
- dla gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, 1 gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców (nagroda 1 mln zł)

„Najbardziej odporna gmina w Polsce”, gmina, która do 31 października 2021 osiągnie najwyższy procent zaszczepionych mieszkańców (nagroda 2 mln zł)

Statystyki i wykresy 

Zafalowania na krzywych wynikają z tygodniowego cyklu dostaw szczepionki do punktów szczepień.

* przy założeniu zaszczepienia 30 mln populacji 

* od 4 maja dane dotyczące szczepienia szczepionkami jednodawkowymi

** przy założeniu zaszczepienia 30 mln populacji

*** brak raportu na stronie gov.pl

**** dane z raportu na stronie gov.pl, brak informacji dlaczego liczba zaszczepień mniejsza niż w dniu poprzednim

***** od 4 października liczba zaszczepień uwzględnia szczepienia dawkami przypominającymi oraz III dawką szczepionki

Polska na tle sąsiednich krajów i Unii Europejskiej 

Statystyki Białorusi

Statystyki Polski

Statystyki Rosji

Statystyki Ukrainy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Raport szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce

Pandemia COVID-19 w Polsce
2020 w Polsce
2021 w Polsce
2022 w Polsce